Влади́мир Абрико́сов:
 Абрикосов, Владимир Алексеевич (1858—1922) — директор Московского отделения Императорского Русского музыкального общества.
 Абрикосов, Владимир Владимирович (1880—1960) — русский грекокатолический священник, доминиканец, деятель русской эмиграции.